Пневы (польск. Pniewy) — топоним.

 Пневы — город в Польше, входит в Великопольское воеводство, Шамотульский повят. 
 Пневы (гмина, Груецкий повят) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Груецкий повят, Мазовецкое воеводство. 
 Пневы (гмина, Шамотульский повят) — гмина в Польше, входит как административная единица в Шамотульский повят, Великопольское воеводство.